Ujsoły est le nom :
 de la gmina de Ujsoły, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Ujsoły, chef-lieu de cette gmina